Regió d'Asir, regió de la península d'Aràbia situada al nord del Iemen i al sud-oest de l'Aràbia Saudita.
 Emirat d'Asir, estat que va existir entre 1863 i 1872 a l'Asir.
 Emirat de l'Alt Asir, estat àrab que va existir entre 1801 i 1923 a la regió de l'Alt Asir.
 Emirat del Baix Asir, diversos llocs
 Baix Asir, subregió d'Asir, al seu torn una subregió de la Tihama